Thomas Horsfield, een Amerikaans arts en natuuronderzoeker
James Horsfield, een Engels voetballer
Geoff Horsfield, een Brits voetballer
Craigie Horsfield, Brits kunstenaar en fotograaf
Horsfield Bay, een voorstad van New South Wales